Макс Грюн (, 5 апреля 1987, Карлштадт, Бавария, ФРГ) — немецкий футболист, вратарь клуба «Виктория (Ашаффенбург)».

Ранние годы 
Воспитанник местного клуба «Карлштадт» и мюнхенской «Баварии».

Клубная карьера 
Начал карьеру во втором клубе «Баварии» в Региональной лиге «Юг». Дебютировал 10 сентября 2006 года в игре против клуба «Аален», матч завершился со счётом 2:2. Был вторым вратарём после Михаэля Рензинга, а позднее — Томаса Крафта.

5 августа 2009 года перешёл в «Гройтер Фюрт», подписав однолетний контракт, который через год был продлён до конца сезона 2013/2014. В сезоне 2011/2012 провёл все 34 матча и вместе с командой с первого места вышел в Бундеслигу, где провёл 17 матчей, конкурируя с другим голкипером — Вольфгангом Хезлем.

В 2013 году перешёл в «Вольфсбург», где рассматривался как второй вратарь после Диего Бенальо, заменив ушедшего в «Аугсбург» Марвина Хитца. Дебютировал за клуб 25 марта 2014 года, заменив травмировавшегося Бенальо в матче против бременского «Вердера», матч завершился со счётом 3:1 в пользу «волков». До конца сезона провёл ещё 5 матчей. С приходом в 2015 году перспективного Куна Кастелса стал третьим вратарём команды.

30 июня 2018 года Грюн покинул клуб по истечении срока контракта и присоединился к клубу второго дивизиона — «Дармштадту». В сезоне 2019/20 он перешел в «Боруссию Мёнхенгладбах».

Карьера в сборной 
Провёл 4 матча за юношескую (до 17 лет) сборную Германии.

Достижения 
  «Гройтер Фюрт»
 Победитель Второй Бундеслиги (1): 2011/12
 «Вольфсбург»
 Серебряный призёр чемпионата Германии по футболу (1): 2014/15
 Обладатель Кубка Германии (1): 2014/15
 Обладатель Суперкубка Германии (1): 2015

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте ФК «Вольфсбург»
 Профиль на сайте sports.ru
 Профиль Макса Грюна на сайте fussballdaten.de
 Профиль Макса Грюна на сайте weltfussball.de
 Профиль Макса Грюна на сайте dfb.de
 Профиль Макса Грюна на сайте kicker.de

Футболисты Германии
Игроки ФК «Бавария II»
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»
Игроки ФК «Вольфсбург»